«Арена неистовых» () — советский художественный фильм 1986 года, историческая спортивная драма, созданная на киностудии «Грузия-фильм». Снял фильм режиссёр Михаил Чиаурели по сценарию, написанному совместно с Резо Чейшвили.

Фильм был заметен и в других странах — он был показан в ГДР по телевидению (премьера 4 февраля 1988 года).

Сюжет 

Грузия, начало XX века. Сборщик орехов Каленике из горного селения в Лечхуми пришел в Кутаис продавать свой товар. А в это время на площади города шло представление борцов из труппы антрепренера Баадура Херхеулидзе. Каленике принял участие в соревновании и легко победил фаворита труппы Ахмеда. Антрепренер пригласил талантливого парня к себе. Простодушный и честный Каленике привязался к семье Херхеулидзе и влюбился в его приемную дочь Гюли. Между тем росла и борцовская слава крестьянина из Лечхуми. На Всемирном чемпионате мира в Париже он выигрывает у своего соперника, брата графа Робера, заключившего сделку с Баадуром, который вынужден был согласиться на нее, так как граф обещал хорошо заплатить за поражение Каленике в договорном поединке. Учитель и ученик вынуждены спасаться от разъяренного Робера бегством. Больное сердце Баадура не выдерживает и он умирает на руках ученика. Чтобы увезти тело покойного на родину и заработать на это деньги, Каленике устраивается грузчиком в марсельском порту...

В ролях 
 Отар Мегвинетухуцеси — Баадур Херхеулидзе
 Дато Рачвели — Каленике Лечхумский
 Лика Кавжарадзе — Гюли
 Людмила Нильская — Наташа
 Софико Каландадзе — Софико
 Гурам Николаишвили — Тристан (озвучивал Валентин Брылеев)
 Роман Рцхиладзе — Ахмед
 Гиви Сихарулидзе — Карел Поспишил
 Заза Коберидзе — Датиа
 Гиви Тохадзе — Чинизелли
 Теймураз Бичиашвили — граф Робер
 Паата Бараташвили — врач-француз
 Джемал Пхакадзе — Яша
 Отар Зауташвили — проситель справки

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Резо Чейшвили и Михаил Чиаурели
 Режиссёр: Михаил Чиаурели
 Оператор: Георгий Герсамия
 Композитор: Энри Лолашвили
 Текст песен: Гия Гордезиани
 Художники-постановщики: Васо Арабидзе (как Василий Арабидзе) и Малхаз Кухашвили
 Звукорежиссёр: Дмитрий Гедеванишвили

Технические данные 
 Цветной («Свема»), стерео
 Оригинальный язык — грузинский

Другие названия 
  немецкое название: Arena der Kühnen

Ссылки 
 «Арена неистовых» на сайте Медиатека
 
 «Арена неистовых» на Наше кино

Фильмы-драмы СССР
Исторические фильмы СССР
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы Михаила Отаровича Чиаурели
Фильмы СССР 1986 года
Фильмы о борьбе
Фильмы о спорте СССР
Фильмы по сценариям Резо Чейшвили